Il torneo di doppio misto ai Giochi olimpici di Londra del 2012 si è svolto dal 1º al 5 agosto all'All England Lawn Tennis and Croquet Club su campi di erba outdoor. I match si sono svolti al meglio dei due set su tre, compresa la finale. Non è previsto il tiebreak nei set finali.

L'ultima volta in cui si è giocato il doppio misto è stato nel 1924, con la vittorie di Hazel Wightman e Richard Williams.

Calendario

Medagliere

Teste di serie 

  Viktoryja Azaranka /  Maks Mirny (campioni, oro)
  Liezel Huber /  Bob Bryan (primo turno)

<li> Lisa Raymond /  Mike Bryan (semifinale, bronzo)
<li> Agnieszka Radwańska /  Marcin Matkowski (primo turno)

Tabellone 
Legenda

 IP = Invitati dall'ITF
 Alt = Alternate
 PR = Protected Ranking

 w/o = Walkover
 r = Ritirato
 d = Squalificato

Tennis ai Giochi della XXX Olimpiade